

Еддівілл — місто, штат Айова
 Еддівілл — місто, штат Кентуккі
 Еддівілл — селище, штат Іллінойс
 Еддівілл — селище, штат Небраска